Карлос Контрерас — испанские имя и фамилия. Известные носители:
 Контрерас, Карлос (1938—2020) — чилийский футболист, участник чемпионата мира 1962 года.
 Контрерас, Карлос (it; род. 1972) — венесуэльский футболист, игрок сборной страны.
 Контрерас, Карлос — псевдоним Витторио Видали.
 Контрерас, Карлос Альберто (en; род. 1973) — колумбийский велогонщик.
 Контрерас Самбрано, Карлос (en; род. 1995) — чилийский футболист.